Kalongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalongan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kalongan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar